Dorotea Marie Sasko-Výmarská (14. října 1641, Výmar – 11. června 1675, Zeitz) byla narozením sasko-výmarská vévodkyně z ernestinské větve rodu Wettinů a sňatkem sasko-zeitzská vévodkyně.

Život

Původ 
Dorotea Marie se narodila ve Výmaru jako nejmladší potomek vévody Viléma Sasko-Výmarského a jeho manželky Eleonory Dorotey Anhaltsko-Desavské, dcery Jana Jiřího I. Anhaltsko-Desavského. Pojmenována byla po své babičce z otcovy strany, Dorotee Marii Anhaltské.

Manželství 
3. července 1656 se ani ne patnáctiletá Dorotea Marie provdala za ovdovělého Mořice Sasko-Zeitzského. Po otcově smrti Mořic zdědil panství Zeitz jako apanáž a založil sasko-zeitzskou větev rodu Wettinů.

Mořic se domníval, že městský palác v Naumburgu není vhodným místem pro osobu jeho postavení a povolal od otcova dvora architekta Johanna Moritze Richtera, projednat design nádherného barokního paláce Moritzburg ve svém novém hlavním městě Zeitz.

Vévoda a vévodkyně vnímali jako svůj hlavní úkol obnovit hospodářství a napravit devastaci infrastruktury jejich knížectví za Třicetileté války.

Dorotea Marie zemřela 11. června 1675 v paláci Moritzburg v Zeitz. Pohřbena byla ve velkolepém sarkofágu v kryptě pod katedrálou svatého Petra a Pavla v Zeitz. Její manžel se po její smrti znovu oženil. Toto manželství však zůstalo bezdětné.

Potomci 
Dorotea Marie měla s Mořicem několik dětí:

 Eleonora Magdaléna Sasko-Zeitzská (30. října 1658 – 26. února 1661)
 Vilemína Eleonora Sasko-Zeitzská (*/† 1659)
 Erdmuthe Dorotea Sasko-Zeitzská (13. listopadu 1661 – 29. dubna 1720), ⚭ 1679 Kristián II. Sasko-Merseburský (19. listopadu 1653 – 20. října 1694)
 Mořic Vilém Sasko-Zeitzský (12. března 1664 – 15. listopadu 1718), ⚭ 1689 Marie Amálie Braniborská (26. listopadu 1670 – 17. listopadu 1739)
 Jan Jiří Sasko-Zeitzský (27. dubna 1665 – 5. září 1666)
 Kristián August Saský (9. října 1666 – 23. srpna 1725), uherský primas-kardinál, ostřihomský arcibiskup
 Fridrich Jindřich Sasko-Zeitzský (21. července 1668 – 18. prosince 1713)
 ⚭ 1699 Žofie Angelika Württemberská (30. května 1677 – 11. listopadu 1700)
 ⚭ 1702 Anna Frederika Filipina Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Wiesenburská (4. července 1665 – 25. února 1748)
 Marie Žofie Sasko-Zeitzská (3. listopadu 1670 – 31. května 1671)
 Magdaléna Sibyla Sasko-Zeitzská (*/† 1672)
 Vilemína Žofie Sasko-Zeitzská (*/† 1675)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (ernestinská větev)
Wettinové (albertinská větev)
Německé vévodkyně
Narození v roce 1641
Narození 14. října
Narození ve Výmaru
Úmrtí v roce 1675
Úmrtí 11. června
Úmrtí v Zeitzu
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v Zeitzu
Ženy